La palabra guardapolvo puede referirse a:

Una bata, prenda de vestir.
Un elemento arquitectónico de los retablos llamado guardapolvo.
Un uniforme escolar.
Un rodapié o zócalo, pieza que se coloca en la base de los tabiques o muros.